Солунската епархия () е титулярна архиепископия на Римокатолическата църква с номинално седалище в македонския град Солун, Гърция.

Епископи 
 Латински архиепископи

 Титулярни архиепископи

Бележки